Bangué ist der Familienname folgender Personen:
 Emmanuel Bangué (* 1971), französischer Weitspringer
 Frédérique Bangué (* 1976), französische Sprinterin